Talássio (prefeito pretoriano) - prefeito pretoriano romano do 
 Talássio (próximo) - oficial romano do 
 Talássio (professor) - professor romano do 
 Talássio (procônsul) - procônsul romano do 
 Talássio (consular) - consular bizantino do 
 Talássio de Cesareia - bispo e oficial bizantino do 
 Talássio (prefeitiano) - prefeitiano bizantino do  ou VI